Krzesin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Krzesin, village de la voïvodie de Lubusz
 Krzesin, village de la voïvodie de Łódź